Conrad Miret i Musté (1906-1942) et Josep Miret i Musté (1907-1944), deux frères héros de la Seconde Guerre mondiale, résistants et républicains espagnols tous deux assassinés durant le conflit.